Edge puede hacer referencia a:

 Edge, sobrenombre de Adam Joseph Copeland, luchador profesional canadiense.
 Edge, una publicación dedicada a los videojuegos.
EDGE, videojuego de 2008 publicado por Mobigame.
 Edge Entertainment, una editorial española especializada en juegos de rol.
 Ford Edge, un modelo de automóvil todoterreno del fabricante estadounidense Ford Motor Company.
 Microsoft Edge (llamado anteriormente Project Spartan), el nuevo navegador web de la compañía Microsoft que sustituye a Internet Explorer.
 Golden Edge, canal de Televisa Networks, que transmite películas de acción y suspenso.
 Ubuntu Edge, proyecto de un teléfono inteligente.

También, las siglas EDGE pueden referirse a:
 Enhanced Data Rates for GSM Evolution, la evolución de los sistemas de telefonía móvil GSM.
 EDGE Evolution, una versión mejorada del estándar de telecomunicaciones móviles.

Además, The Edge puede denotar a:
 The Edge, el nombre popular de David Howell Evans, guitarrista de la banda de música U2.
 The Edge, una película de 1997 protagonizada por Anthony Hopkins y Alec Baldwin.
 The Edge, una película rusa de 2010 dirigida por Alexéi Uchitel y protagonizada por Vladímir Mashkov, Anjorka Strechel, Yulia Peresild, Serguéi Garmash.

Enlaces externos